Пентатоп може да се отнася за:

 Петоъгълник
 Петостен
 Петоклетъчник
 Петоклетъчно число

Политопи